Ortalischema är ett släkte av tvåvingar. Ortalischema ingår i familjen svängflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Svängflugor
Ortalischema